Frente Nacional es el nombre de:

Numerosos partidos políticos:
Frente Nacional (Francia) (Front National, en francés).
Frente Nacional Democrático de Bodoland (NDFB);
Frente Nacional de Botsuana (Botswana National Front, en inglés);
Frente Nacional (Gran Bretaña) (British National Front, en inglés);
Frente Nacional de Cataluña (Front Nacional de Catalunya, en catalán);
Frente Nacional (España) (desambiguación);
Frente Nacional (España, 2006);
Frente Nacional de Alianza Libre (España);
Frente Nacional de la Juventud (España);
Frente Nacional Europeo (FNE);
Frente Nacional Mizo (Mizo National Front, en inglés);
Frente Nacional Siciliano (Fronte Nazionale Siciliano, en italiano);
Frente Nacional Democrático (Venezuela).
Frente Nacional (Bélgica) (Front National, en francés);

Las siguientes coaliciones políticas:
Frente Nacional de la Alemania Democrática (Nationale Front des Demokratischen Deutschland, en alemán);
Frente Nacional para la Liberación de Angola (Frente Nacional de Libertação de Angola en portugués);
Frente Nacional (Checoslovaquia) (Národní fronta, en checo; Národný front, en eslovaco);
Frente Nacional del Pueblo (Chile), coalición de izquierdas (1955–1956);
Frente Nacional (Colombia) de los partidos liberal y conservador en Colombia (1958–1974);
Frente Nacional (resistencia francesa), movimiento de resistencia comunista en Francia durante la Segunda Guerra Mundial ;
Frente Nacional de Liberación de Vietnam, también conocido como Viet-Cong'' durante la guerra de Vietnam.